Ley (Frankrijk)
 Ley (automerk)
 Lelystad Airport, IATA-luchthavencode LEY